Toponímia:
 Sanford (Alabama)
 Sanford (Carolina del Nord)
 Sanford (Colorado)
 Sanford (Florida)
 Sanford (Maine)
 Mont Sanford, volcà en escut que es troba al camp volcànic Wrangell, a l'est d'Alaska, proper al riu Copper 
 Biografies:
 Sanford B. Dole (Honolulu, 1844 - 1926), polític i jurista de Hawaii
 Francis Sanford (Papeete, 1912 - 1996), polític de la Polinèsia Francesa 
 Miscel·lània:
 Albatros de Sanford, gran ocell marí de la família dels diomedeids 
 Lèmur bru de Sanford, espècie de primat prosimi de la família dels lemúrids